Pablo Aguilar puede referirse a:

 Pablo Andrés Aguilar (1984-), futbolista argentino;
 Pablo César Aguilar (1987-), futbolista paraguayo;
 Pablo Aguilar Bermúdez (1989-), baloncestista español;
 Pablo Aguilar Palacios (1995-), futbolista guatemalteco.